Converse désigne :
 une converse, une moniale responsable des travaux manuels ;
 l'adjectif converse, parfois utilisé en mathématiques, pour désigner la réciproque d'une relation binaire.

Industrie 
 Converse, une marque de chaussures.

Patronymie
 George Albert Converse (1844-1909) était un contre-amiral de la marine américaine,
 , plusieurs navires de la marine américaine (U.S. Navy) porte le nom de l'amiral Converse.

Toponyme 

 Converse, une ville de l'Indiana ;
 Converse, village situé en Louisiane ;
 Converse, une ville du Texas ;
 le comté de Converse, au Wyoming.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme